Die 1. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 11. bis 18. Mai 1996 in Schweden ausgetragen. Spielorte waren Skellefteå, Uppsala und Stockholm.

Schweden bezwang Finnland im Finale mit 5:0 und wurde erster Weltmeister. Bronze ging an Norwegen.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Resultate der IFF

1996
Weltmeisterschaft 1996
Unihockey 1996
Unihockeywettbewerb in Schweden
Sportveranstaltung in Stockholm
Sportveranstaltung in der Gemeinde Uppsala
Sportveranstaltung in Skellefteå
Avicii Arena
Uppsala